Села:
 Махнівка — Вінницька область, Вінницький район
 Махнівка — Вінницька область, Козятинський район
 Махнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Махнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Горішньоплавнівська міська громада
 Махнівка — Чернігівська область, Борзнянський район

Річка:
 Махнівка — річка в межах Львівської та Тернопільської областей, ліва притока Східної Золотої Липи